22e Bergkorps - Duitse legereenheid
 22e Gemotoriseerde Korps (Wehrmacht) - Duitse legereenheid